Святой Людовик Мария Гриньон де Монфор (; ) — католический святой, писатель эпохи барокко.

Биография 
Учился в семинарии Сан-Сюльпис в Париже и был рукоположен в сан священника 5 июня 1700 года, после чего стал капелланом в больнице города Пуатье. Там встретил Марию Людовику Трише и с её помощью основал женский орден, целью которого была забота о больных. Некоторое время жил в Париже, а потом странствовал по северо-западным епархиям Франции, проповедуя и читая духовные упражнения. Очень большую известность получили духовные упражнения, которые святой прочитал в Ла Рошеле. В ходе своих поездок он создал несколько благотворительных школ. Со временем основал Монфортанское общество Девы Марии ().

Умер в 1716 году. Его жизнь и учение стали более распространёнными в XIX веке.

Труды 
Святой Людовик Мария де Монфор известен, как пионер марийной набожности и мариологии, выражением которой стал его самый известный труд «Трактат о истинном почитании Пресвятой Девы Марии», где он развивает концепцию духовного рабства, как добровольного и доверительного предания себя Марии и пишет:
«Истинная набожность к Пресвятой Деве Марии свята, то есть ведёт душу к избежанию греха и подражанию добродетелям Пресвятой Девы Марии, особенно Её глубокому смирению, живой вере, слепому послушанию, неустанной молитве, всестороннему умерщвлению, Божественной чистоте, Её глубокому милосердию, Её героическому терпению, Её ангельской сладости и Божественной мудрости. Вот десять основных добродетелей Пресвятой Девы Марии».
Святой Людовик Мария де Монфор также известен как автор многочисленных книг и 164 гимнов. Его основными трудами, помимо «Трактата о истинном почитании Пресвятой Девы Марии», стали «Любовь к вечной мудрости» (), «Письмо к друзьям Креста» (), «Тайны Розария» (), «Методы произношения молитв с чётками» () и «Секреты Марии» ().

Процесс канонизации и беатификации 
Был беатифицирован в 1888 году Папой Львом XIII. Был канонизован в 1947 году Папой Пием XII.

Монфортанцы 
Религиозная семья монфортанцев () состоит из трёх религиозных конгрегаций в Римско-католической Церкви — «Общество Марии» (), «Дочери Мудрости» () и «Братья Св. Габриэля» (). Все они были основаны св. Людовиком и вдохновляются его учением. Семья также включает в себя группы мирян, которые были вдохновлены св. Людовиком.

В 1985 году небольшая группа верующих под руководством бразильского профессора Orlando Fedeli основали Культурную ассоциацию Монфор (), с целью учиться, распространять и защищать католическую доктрину.

В 2003 году при участии братьев Св. Габриэля для укрепления, поддержки и развития учения Св. Людовика Марии был создан Монфор Центр ().

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Пием XII

Литература 
На русском языке о св. Гриньоне де Монфоре писал Александр Крысов, работы которого напечатаны в Православной Энциклопедии под редакцией патриарха Московского и всея Руси и в официальном католическом еженедельнике «Свет Евангелия»:

 
 А. Крысов, Святой Гриньон де Монфор, часть I // М., «Свет Евангелия», № 15 (599), 2007 г.
 А. Крысов, Святой Гриньон де Монфор, часть II // М., «Свет Евангелия», № 16 (600), 2007 г.

Примечания

Источники 
 Jean-Baptiste Blain, Abrégé de la vie de Louis-Marie Grignion de Montfort, 1973, Centre international montfortain.
 Battista Cortinovis S.M.M., San Luigi Maria di Montfort. La vita, gli scritti, la venerazione, 2006, Editrice Shalom. ISBN 978-88-8404-161-6
 Joseph Grandet P.S.S., La vie de messire Louis-Marie Grignion de Montfort, missionnarie apostolique, 1724, Nantes.
 Théodule Rey-Mermet C.SS.R., Luigi Maria Grignion de Montfort. Il poeta mistico di Maria (1673—1716), 1988, Città Nuova. ISBN 88-311-5309-9

Ссылки 
 Религиозная семья Монфортанцев
 Культурная ассоциация Монфор
 Монфор Центр

Католические святые
Христианские святые XVIII века
Святые Франции
Капелланы
Родившиеся в департаменте Иль и Вилен
Умершие в департаменте Вандея
Канонизированные в XX веке
Канонизированные Пием XII
Беатифицированные Львом XIII